Miejscowości w Polsce
 Nowa Wieś Królewska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Nowa Wieś Królewska – część miasta Opole w woj. opolskim
 Nowa Wieś Królewska – wieś w woj. wielkopolskim w pow. wrzesińskim, w gminie Września